Gillis Backereel (1572-entre 1654 et 1662), peintre flamand
 Jacques Backereel (1580 et 1600-entre 1658 et 1678), peintre baroque flamand 
 Willem Backereel (1570-1626), peintre baroque flamand